Hansch ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Hansch (1813–1876), österreichischer Landschaftsmaler
 Auguste Hansch (1856–1911), deutsche Porzellan- und Landschaftsmalerin der Düsseldorfer Schule
 Corwin Hansch (1918–2011), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer
 Ernst Hansch (1914–1970), deutscher KPD- und SED-Funktionär und Journalist
 Florian Hansch (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Hannelore Hansch (1918–2007), deutsche evangelische Geistliche, Verfolgte des NS-Regimes und Friedensaktivistin
 Michael Gottlieb Hansch (1683–1749), deutscher Philosoph, Theologe und Mathematiker
 Ralph Hansch (1924–2008), kanadischer Eishockeytorwart
 Werner Hansch (* 1938), deutscher Sportreporter

Hansch ist außerdem ein Ortsteil der Gemeinde Drage (Steinburg) in Schleswig-Holstein, Deutschland.

Siehe auch:
 Hänsch
 Hantsch